Івіцький Ігор Ігорович (нар. 15 серпня 1989, Одеса, Україна) – український вчений у галузі комп’ютерного моделювання, кандидат технічних наук, доцент КПІ ім. Ігоря Сікорського. Автор понад 200 наукових публікацій, патентів та монографій. Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2018). Член Ради Міжнародного альянсу Спілки університетів Шовкового шляху.

Життєпис 
У 2012 році завершив Київський політехнічний інститут, здобувши ступінь магістра. Паралельно здобував другу вищу освіту у Національному авіаційному університеті за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі». У студентські роки активно займався науковою та інноваційною роботою, створив свої перші патенти, дворазово був стипендіатом Київського міського голови.

У 2011 році Ігор Івіцький був капітаном збірної команди НТУУ «КПІ», яка посіла 1 місце на Національному етапі інженерних змагань «European BEST Engineering Competition» та, представляючи Україну на Всеєвропейському фіналі у м. Стамбул (Туреччина), увійшла у п’ятірку кращих команд Європи.

У 2012 році починає працювати на київському заводі «Більшовик» на посаді інженера-конструктора, де займався проектуванням та моделюванням новітнього обладнання для промисловості України.

У 2016 році захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

З 2012 року викладає в КПІ такі курси: «Комп’ютерне моделювання», «Комп’ютерний дизайн», «Реологія».

У 2019 році отримує вчене звання доцента.

Паралельно з науковою та викладацькою діяльністю у галузі комп’ютерного моделювання Ігор Івіцький займається дослідженням питань маркетингу, реклами та просування, є сертифікованим спеціалістом та партнером компанії Google.

Наукова діяльність 
У 2016 році, в рамках спільної програми НТУУ «КПІ» та компанії Microsoft, успішно склавши кваліфікаційний екзамен, отримав міжнародний сертифікат педагога – Microsoft Certified Educator.

З 2015 по 2018 рік за результатами наукової діяльності стає переможцем конкурсу НТУУ «КПІ» у номінації «Молодий викладач-дослідник».

У 2018 році Ігоря Івіцького обирають членом Ради Міжнародного альянсу Спілки університетів Шовкового шляху.

У 2018 році указом Президента України Ігорю Івіцькому присуджено премію Президента України для молодих учених 2018 року за роботу "Створення інноваційних комп'ютерно-інтегрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів".

Патенти 
Має більше 50 патентів України на корисну модель.

Конференції 
Член наукових комітетів міжнародних технічних конференцій, зокрема MCME в Ханчжоу, ICSEM в Нячанг (В’єтнам), EAME та CCIIS в Пекіні.

Нагороди та відзнаки 

 Премія Президента України для молодих вчених (2018)

 Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України (2019)

 Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016, 2018)

Бібліографія

Монографії 

 Пристінні ефекти в процесах течії полімерів у каналах переробного обладнання: монографія. І. І. Івіцький, О. Л. Сокольський, І. О. Мікульонок. — Київ: Політехніка. — 2016. — 136 с.
 Технології та устаткування для формування виробів з традиційних та інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів: монографія. В. І. Сівецький, О. Є. Колосов, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький. — Київ: Політехніка. — 2017. — 120 с.
 Development of Modern Science: the Experience of European Countries and Prospects for Ukraine: Monograph. Analysis of the Global Market of Nanomodified Intelligent Polymer Composite Materials. I. Ivitskiy et al.. — Riga, Latvia: Baltija Publishing. — 2019. — 662 с.
 General and Complex Problems of Technical Sciences: Experience of EU Countries and Implementation in the Practice of Ukraine: Monograph. Analysis of Approaches to Simulation of Mixing Processes in Equipment for Polymer Processing. O. L. Sokolskiy, I. I. Ivitskiy et al.. — Riga, Latvia: Baltija Publishing. — 2019. — 384 с.

Статті 
Є автором більше 35 статей у наукових журналах, зокрема:

 Ivitskyi I. I. Polymer Wall Slip Modelling / I. I. Ivitskyi // Technology Audit and Production Reserves. — 2014. — Vol 5, N 3(19). — P. 8—11. Doi: 10.15587/2312-8372.2014.27927
 Ivitskyi I. I. Simulation of Intelligent Sensors Dipping Into the Melting Polymer Composite / I. I. Ivitskiy, O. L. Sokolskiy, V. M. Kurilenko // Technology Audit and Production Reserves. — 2016. — Vol 5, N 3(31). — P. 22—26. Doi: 10.15587/2312-8372.2016.81236
 Ivitskiy I. Modeling the Electrostatic Control Over Depth of the Introduction of Intelligent Sensors into a Polymer Composite Material / I. Ivitskiy, V. Sivetskiy, V. Bazhenov, D. Ivitska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2017. — Vol 1, N 5(85) . — P. 4—9. Doi: 10.15587/1729-4061.2017.91659
 Ivitskiy I. I. Influence of a Lubricant on the Flow Parameters of a Molten Polymeric Material in Channels of Forming Devices / I. I. Ivitskiy, A. L. Sokolskiy, I. O. Mikulionok // Chemical and Petroleum Engineering. — 2017. — Vol 53, Issue 1-2. — P. 84—88. Doi: 10.1007/s10556-017-0299-5

Родина 
Дідусь, Івицький Ростислав Георгійович – український актор. Народний артист України (1968).

Примітки

Зовнішні посилання 
Профіль у Google Академія 

Профіль у Google Partners 

Особистий сайт  

Працівники Першого київського машинобудівного заводу
Лауреати премії Президента України для молодих вчених